Европейский комитет по интероперабельности (, ECIS) — международная некоммерческая организация, основанная в 1989 с целью обеспечения интероперабельности и обеспечения конкурентности рынка информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в целях увеличения разнообразия потребительского выбора. Комитет представляет интересы своих членов во многих национальных, европейских и международных органах, занимающимися вопросами интероперабельности, в том числе учреждениями Европейского союза и Всемирной организации интеллектуальной собственности. В состав комитета входят многие крупные игроки рынка ИКТ, такие как Adobe Systems, Corel Corporation, IBM, Linspire, Nokia, Opera Software, Oracle Corporation, RealNetworks, Red Hat и Sun Microsystems.

Участие в процессах против Microsoft 
В последние годы ECIS принимал активное участие в антимонопольном процессе Европейской комиссии против компании Microsoft, который рассматривался Европейским судом первой инстанции в сентябре 2007.

Обозреватель eWeek прокомментировал этот процесс так:«ECIS (Европейский комитет по интероперабельности) снова заявил, что Windows Vista будет душить инновации и конкуренцию. Группа, основанная в 1989 году, представляет собой список „Кто есть кто“ в списке конкурентов Microsoft, в том числе Adobe, Corel, IBM, Linspire, Nokia, Opera, Oracle, RealNetworks, Red Hat и Солнца. Многие из этих компаний являются одновременно партнерами Microsoft.»

Другие жалобы ECIS на Microsoft касались следующих вопросов:
 Комплектация XAML в Vista является попыткой заменить HTML на конкретную технологию Microsoft
 Office Open XML является форматом документов, зависящим от Microsoft.

См. также 
 Европейский фонд свободного программного обеспечения
 OpenForum Europe
 Многосторонняя программа интероперабельности

Документы по антимонопольному разбирательству Европейской комиссии против Microsoft 
 http://www.ecis.eu/documents/ECIS_Press_Statement_22_October.pdf 
 http://www.ecis.eu/documents/ECISPressStatement117September.pdf 
 http://www.ecis.eu/news/04_mar26.html

Примечания 

Научные организации в области информатики
Разработка программного обеспечения
Международные некоммерческие организации
Организации, основанные в 1989 году